La Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI) es la agrupación de autoridades independientes de regulación de la comunicación audiovisual de países iberoamericanos, cuyo objetivo consiste en establecer y organizar el intercambio eficaz de información y experiencias entre sus miembros sobre materias relacionadas con el sector audiovisual, así como propiciar la colaboración y cooperación de sus miembros en el desarrollo de sus funciones.

Funciones 
La PRAI cuenta entre sus funciones: ser un foro de debate, discusión e intercambio de puntos de vista, experiencias y opiniones entre las autoridades que la integran; constituirse en una plataforma para el intercambio de información sobre cuestiones legales y normativas de interés común entre sus miembros; y configurarse como un espacio de discusión y generación de soluciones comunes a los problemas que surgen en relación con los principios, valores, derechos y libertades del marco legal para los medios de comunicación audiovisual.

En ese sentido, la PRAI fue conformada para ser un foro de reflexión conjunta sobre los desafíos regulatorios del audiovisual en Iberoamérica y para la solución dialogada de problemas y disensiones entre las entidades miembros, lo que ha hecho posible el intercambio de experiencias, criterios, información y alianzas entre los organismos autónomos que la integran.

Historia 
En 2013, diversos organismos reunidos en Brasilia manifestaron su voluntad y compromiso para trabajar conjuntamente en una Plataforma que sirviera como foro de debate y cooperación, de intercambio permanente de información e investigación sobre materias relacionadas con la regulación audiovisual.

En 2014, en Bogotá, Colombia, se adoptaron los Estatutos de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica. En ese mismo año, la Presidencia de la PRAI fue asumida para el período 2014-2016 por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de Colombia, y la Vicepresidencia, por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de Chile. Algunos de los logros obtenidos durante dicho período fueron: la realización del evento internacional Medios Libres e Independientes en Sistemas Mediáticos Plurales y Diversos, en noviembre de 2015, en la ciudad de Bogotá, Colombia; así como el establecimiento de la Primera Cátedra PRAI sobre Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación, en la Universidad Externado de Colombia.

En 2016, en Santiago de Chile, se eligió al CNTV de Chile para la Presidencia de la PRAI durante el período de 2016-2018 y la Vicepresidencia recayó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), México. Entre los logros de dicho período se encuentra la organización del 7º Congreso de Reguladores – Desafíos de la convergencia. Regulación, Legislación y Audiencias, en Santiago de Chile, en el mes de octubre de 2016. Asimismo, en marzo de 2017 se firmó el Acuerdo de Fez entre la African Communication Regulation Authorities Network (ACRAN) y la PRAI, en favor de la protección de niños, niñas y adolescentes en los medios.

En septiembre de 2018, en el marco de la Tercera Asamblea General de la PRAI, celebrada en la Ciudad de México, se adoptó una reforma integral a los Estatutos de la Plataforma, la cual tuvo por objeto imprimir a la Plataforma mayor practicidad y proyección a su labor. Allí, se eligió al IFT, para encargarse de la Presidencia de la PRAI durante el período 2018-2020. Derivado de la reforma a los Estatutos de la PRAI, al Comité Directivo se integraron dos Vicepresidencias. Los miembros de la Plataforma eligieron a la ahora extinta ANTV y al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), para ocupar dichos cargos. Entre los logros de esta gestión, se encuentran la organización del Foro Internacional "Los medios y las autoridades del sector audiovisual en el contexto de la emergencia sanitaria en Iberoamérica", del 26, 27 de agosto y 3 de septiembre de 2020, en la Ciudad de México, organizado conjuntamente con la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica; así como la reactivación de la Plataforma a través de medios virtuales, mediante la organización de jornadas abiertas, micro seminarios y conversatorios, entre los que destacan la Tour de table: Actualización regulatoria e impacto de la pandemia COVID-19, en la que se compartieron las principales acciones que implementaron los organismos miembros y observadores, para enfrentar los efectos en el sector audiovisual, derivados de la crisis sanitaria.

En noviembre de 2020, durante la Asamblea General de la PRAI, celebrada de manera virtual, se eligió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia para ocupar la Presidencia de la PRAI por el periodo 2020-2022, y al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), México, para ocupar las Vicepresidencias en este mismo periodo. Durante 2021, la Presidencia y Vicepresidencias, abordaron temáticas sectoriales a través de sus Grupos de Trabajo, cuyos documentos consolidados serán presentados en 2022. Asimismo, se realizaron 6 eventos relacionados con la representación de la mujer en las pantallas; los derechos comunicacionales de la niñez y la adolescencia durante la pandemia por COVID-19; los contenidos dirigidos a niños, niñas y adolescentes; los servicios OTT; los avances en la regulación de los Vloggers; y la desinformación sobre vacunas contra COVID-19; los cuales contaron con la participación de todos miembros y observadores de la PRAI, así como del público interesado.  

Actualmente, la PRAI se sigue consolidando como una instancia de intercambio de experiencias y recursos, con el objetivo de generar una base académica e investigativa para la toma de decisiones regulatorias de vanguardia, misma que se refleja en su nueva imagen y una página web completamente actualizada disponible en: https://prai.tv/.

Miembros 
Podrán ser Organismos Miembros de la PRAI, las autoridades independientes de regulación de la comunicación audiovisual, creadas por Ley, que estén en activo y que ejerzan sus competencias en países de Iberoamérica.

Actualmente la PRAI se conforma por los siguientes órganos reguladores en calidad de Organismos Miembros:

 Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Chile;
 Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), Perú;
 Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC);
 Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Portugal;
 Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Argentina;
 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España;
 Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA);
 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), México;
 Agencia Nacional de Cine y Televisión (ANCINE), Brasil;
 Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Colombia; y
 Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CCE) de Ecuador.

Asimismo, la PRAI cuenta con la figura de Observador, que permite la participación rutinaria de sus representantes en las reuniones de la Asamblea General, en las que contarán con voz, por sin voto.

Actualmente, la PRAI cuenta con los siguientes Observadores:

 Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual (HACA), Marruecos; y
 Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Costa Rica.

Estructura Organizativa 
La estructura organizativa de la PRAI se compone de:

 La Asamblea General
 La Presidencia
 Las Vicepresidencias
 La Secretaría Ejecutiva
 El Comité Directivo

La Asamblea General 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la PRAI y se integra por todos los Organismos Miembros de la plataforma reunidos para deliberar y adoptar decisiones sobre los asuntos que figuren en el correspondiente orden del día.

La Presidencia 
La persona titular de la Presidencia de la PRAI será designada por el Pleno o Asamblea General de entre las personas representantes de los Organismos Miembros, por un periodo de dos años. Esta designación podrá ser revocada únicamente por el Pleno o Asamblea General.

Las Vicepresidencias 
Las personas titulares de las dos Vicepresidencias de la PRAI serán designadas por el Pleno o la Asamblea General, de entre las personas representantes de los Organismos Miembro, por un periodo de dos años. Esta designación podrá ser revocada únicamente por el Pleno o Asamblea General.

El Comité Directivo 
El Comité Directivo es el órgano ejecutivo y administrativo de la PRAI, que estará conformado por:

 La Presidencia
 Las dos Vicepresidencias
 La Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva participará con voz, pero sin voto en las sesiones del Comité Directivo.

Grupos de Trabajo 
La Asamblea General podrá establecer uno o más Grupos de Trabajo para examinar cuestiones de interés para la PRAI, recogidas dentro de su Plan Estratégico bianual.

Actualmente, el Plan Estratégico 2020-2022 de la PRAI cuenta con los siguientes Grupos de Trabajo:

 Servicios OTT del Audiovisual.
 Alfabetización mediática.
 Representación de género en las pantallas del audiovisual.
 Del broadcast al broadband en el sector audiovisual.
 Información falsa, campañas de desinformación y fake news.
 Niñez y adolescencia: oferta audiovisual y protección.
 Pluralismo en los medios y servicios audiovisuales.

Referencias 

Foro Internacional
Medios y contenidos audiovisuales
Audiovisuales
Iberoamérica
Reguladores del Audiovisual
Plataforma
Cooperación internacional